Contea di Mississippi o Mississippi County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Mississippi (Arkansas)
 Contea di Mississippi (Missouri)